В парному розряді жіночого тенісного турніру Virginia Slims of Nashville 1989, що проходив у рамках Туру WTA 1989, Манон Боллеграф і Мередіт Макґрат виграли титул, у фіналі перемігши пару Наталія Медведєва і Лейла Месхі 1-6, 7-6, 7-6.

Сіяні пари 

 Елізабет Смайлі /  Венді Тернбулл (півфінал)
 Манон Боллеграф /  Мередіт Макґрат (чемпіонки)

 Луїс Аллен /  Джилл Гетерінгтон (1-ше коло)
 Мері Лу Деніелс /  Венді Вайт (чвертьфінал)

Основна сітка

Посилання 

Virginia Slims of Nashville